Чугуевский

Персоналии:
 Чугуевский, Василий Сергеевич (1940—2002) — заслуженный машиностроитель РСФСР, директор Ижевского машиностроительного завода.
 Чугуевский, Леонид Захарович (1921—1965) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза (1945).

Топонимика:
 Чугуевский район:
 Чугуевский район (Приморский край), Россия.
 Чугуевский район (Харьковская область), Украина.
 Чугуевский — починок в Уржумском районе Кировской области.

Воинские части:
 Чугуевский 11-й уланский полк